Dix-Sept-Juillet ou XVII-Juillet ou 17-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

17 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Premier d'une série de trois bombardements aériens alliés, à Neuvy-sur-Loire dans la Nièvre.
 Deuxième d'une série de trois bombardements aériens à Coulanges-sur-Yonne dans l'Yonne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, sur la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 17 de Julio » ou « Diesisiete de Julio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 17 de Julio, à Jiutepec, dans l'État de Morelos.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
17